Ильдус Ахметзянов: Ахметзянов, Ильдус Талгатович (род. 1966) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Ахметзянов, Ильдус Ханифович (род. 1950) — народный артист Республики Татарстан.